Elitserien i ishockey 1996/1997 spelades 17 september 1996 till 9 mars 1997 och hade 50 omgångar i grundserien. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av fem matcher.

Förlopp
De stora förändringarna, vilka gjorde säsongen rekordlång för sin tid i Sverige, hade bland annat skett i Bosmandomens spår, och utöver de svenska spelare som redan var verksamma i  NHL valde många andra svenskar spel i Kontinentaleuropa. Invandringen av  finländska spelare var stor, och fanns i de flesta lagens viktiga positioner. I början sågs en tendens till motvilja till den nya serieformen bland fansen, då publiksiffrorna sjunkit jämfört med föregående säsong.
AIK blev ett av säsongens mest omtalade lag då man storsatsade och köpte de tre tjeckiska spelarna Pavel Patera, Martin Procházka och Otakar Vejvoda, den så kallade Kladnokedjan som var med då Tjeckien vann VM 1996 i Wien i Österrike. AIK spelade säsongen i silverhjälmar. Då AIK den 1 oktober 1996 vann med 2-1 mot Djurgårdens IF var det första gången AIK vann ett elitseriederby mot Djurgårdens IF sedan segern med 3-0 den 3 mars 1992. AIK slog sedan ut Djurgårdens IF ur SM-kvartsfinalspelet, men slogs ut av Luleå HF i SM-semifinalspelet.
Debatten handlade denna säsong mycket om det höga antalet icke-svenska spelare och det låga antalet mål.
Brynäs IF sköt bara 13 skott på mål i bortasegern med 3-2 mot AIK den 4 januari 1997.
Då MIF Redhawks den 8 december 1996 vann mot HV71 med 6-3 var det första gången sedan säsongen 1994/1995 som Malmö IF vann mot HV71 i elitserie- eller SM-slutspelssammanhang.
Efter nio säsonger med systemet där två lag åkte ur till jul och föll ner i Allsvenskan återgick man till en enhetlig serie, nu med 50 omgångar. Juluppehållet fanns dock ännu kvar.
Matchen Brynäs IF-Djurgårdens IF 1-5 den 24 november 1996 drabbades av ett spelarslagsmål i pausen mellan andra och tredje perioden.
Färjestads BK var denna säsong Sveriges första helprofessionella ishockeyklubb.
Spelprogrammet blev mycket tätt, dels då antalet omgångar utökades och dels då Europacupen ersattes av EHL.
Säsongen då de så kallade derbygrupperna introducerades.
Säsongen då debatten kring spelsystemet 1-3-1 kulminerade. Efter matchen AIK-Västra Frölunda HC 2-1 den 10 oktober 1996 ansåg AIK att Västra Frölunda HC "förstörde underhållningen".
TV4 visade bara period två och tre under matcherna i ishockeysändningarna Hockeykväll med fyran i grundserien på söndagarna, och TV-matcherna började inte vid samma tidpunkt.
Då Luleå HF slagit ut AIK i tre raka semifinalmatcher medan Färjestads BK fått spela fem matcher för att vinna sin semifinalserie mot Leksands IF debatterades det om det var bäst att, som Luleå HF, få vila ut eller som Färjestads BK, vara i "bättre form". Färjestads BK vann SM-guldet, men man vet inte hur mycket semifinalspelet påverkade finalresultatet.
Saida Andersson sade att hon skulle spå vilka lag som tog sig vidare från kvartsfinalerna, och hon fick rätt på alla utom Färjestads BK-HV71.
Västerås IK spelade vissa hemmamatcher i Smehallen i Eskilstuna.
Första semifinalen mellan Färjestads BK och Leksands IF avgjordes först efter 59.16 i sudden death, det är fortfarande den längsta matchen i SM-slutspelet.

Deltagande lag

Derbygrupper

Slutställning
Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Leksands IF vann serien, men Färjestads BK blev svenska mästare efter seger mot Luleå HF i SM-finalspelet.

Grundserien

Seriematcherna

SM-slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
11 mars 1997: Leksands IF-MIF Redhawks 3-4 (SD)
11 mars 1997: Luleå HF-Västra Frölunda HC 5-3
11 mars 1997: Färjestads BK-HV 71 6-1
11 mars 1997: Djurgårdens IF-AIK 5-3
13 mars 1997: MIF Redhawks-Leksands IF 1-2
13 mars 1997: Västra Frölunda HC-Luleå HF 1-2 (SD)
13 mars 1997: HV 71-Färjestads BK 4-3 (SD)
13 mars 1997: AIK-Djurgårdens IF 6-3
16 mars 1997: Leksands IF-MIF Redhawks 3-2 (SD)
16 mars 1997: Luleå HF-Västra Frölunda HC 3-2 (SD) (Luleå HF vidare med 3-0 i matcher)
16 mars 1997: Färjestads BK-HV 71 5-1
16 mars 1997: Djurgårdens IF-AIK 2-3
18 mars 1997: MIF Redhawks-Leksands IF 0-5 (Leksands IF vidare med 3-1 i matcher)
18 mars 1997: HV 71-Färjestads BK 4-2
18 mars 1997: AIK-Djurgårdens IF 3-2 (AIK vidare med 3-1 i matcher)
20 mars 1997: Färjestads BK-HV 71 9-2 (Färjestads BK vidare med 3-2 i matcher)

Semifinaler
23 mars 1997: Leksands IF-Färjestads BK 3-2 (SD)
23 mars 1997: Luleå HF-AIK 4-0
25 mars 1997: Färjestads BK-Leksands IF 3-1
25 mars 1997: AIK-Luleå HF 1-3
28 mars 1997: Leksands IF-Färjestads BK 4-2
28 mars 1997: Luleå HF-AIK 4-1 (Luleå HF vidare med 3-0 i matcher)
30 mars 1997: Färjestads BK-Leksands IF 4-3 (SD)
1 april 1997: Leksands IF-Färjestads BK 4-5 (SD) (Färjestads BK vidare med 3-2 i matcher)

Finaler
3 april 1997: Luleå HF-Färjestads BK 2-3 (SD)
6 april 1997: Färjestads BK-Luleå HF 5-2
8 april 1997: Luleå HF-Färjestads BK 7-2
10 april 1997: Färjestads BK-Luleå HF 7-4 (Färjestads BK svenska mästare med 3-1 i matcher)

Priser och utmärkelser

Guldhjälmen
Jarmo Myllys, målvakt i Luleå HF

Poängligan
Juha Riihijärvi, MIF Redhawks

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1996/97

Sport i Sverige 1996
Sport i Sverige 1997
Ishockeysäsongen 1996/1997
1996/1997